По́ли Шор (; род. 1 февраля 1968) — американский актёр, режиссёр, сценарист.

Биография 
Поли Шор родился в Голливуде, Калифорния, в еврейской семье и воспитывался в еврейских традициях. Рос в известном районе Беверли-Хиллз, там же в 1986 году он и окончил школу.

В конце 1980-х—начале 1990-х годов Шор был ведущим на MTV. В 1990 году он открыл своё шоу Totally Pauly. Шоу и сам Шор снискали широчайшую популярность у публики. В кино он начал сниматься в 1990-х годах, а также занимался озвучиванием анимационных фильмов.

В последние годы Шор был постоянным гостем шоу Говарда Стерна и ток-шоу Дэвида Леттермана и Крейга Килборна. Основное занятие в настоящее время — стендап.

Поли Шор — вегетарианец.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Ссылки 

 Официальный сайт Поли Шора

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Стендап-комики США
Лауреаты премии «Золотая малина»